Oelzschau ist der Name folgender Orte:
 Oelzschau (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Oelzschau (Rötha), Ortsteil der Stadt Rötha im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Oelzschau (Wüstung), Wüstung bei Gerichshain in Sachsen